Brasch steht für:
 Brasch (Adelsgeschlecht), deutsch-baltisches Adelsgeschlecht

Brasch ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Brasch (1910–1963), deutscher Physiker
 Arved Konrad von Brasch (1847–1899), Landespolitiker und Landrat in Livland
 Bernhard Matthias Brasch (1741–1821), preußischer Beamter und Königlicher Bauinspektor
 Carl Brasch (1825–1886), deutscher Porträtmaler und Fotograf
 Carl Brasch (Bildhauer) (1866–nach 1935), deutscher Bildhauer
 Charles Brasch (1909–1973), neuseeländischer Dichter, Herausgeber, Übersetzer
 Dagmar Liechti-von Brasch (1911–1993), Schweizer Ärztin

 Gottlob Siegmund von Brasch (1752–1803), Jurist und livländischer Hofrat

 Helmut Brasch (1912–1987), deutscher Schauspieler, Kabarettist und Hörspielsprecher
 Horst Brasch (1922–1989), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Hugo Brasch (1854–1937), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat in Preußen
 Klaus Brasch (1950–1980), deutscher Schauspieler
 Konrad August von Brasch (1820–1884), Landespolitiker und Landrat in Livland
 Konrad Siegmund von Brasch (1779–1835), livländischer Gutsherr und Jurist
 Kurt Brasch (1907–1974), Kunstsammler
 Lydia Brasch (* 1953), US-amerikanische Politikerin
 Magnus Brasch (1731–1787), deutscher Maler, Tiermaler
 Marion Brasch (* 1961), deutsche Hörfunkmoderatorin
 Martin Brasch (1565–1601), deutscher Philosoph
 Moritz Brasch (1843–1895), deutscher Philosoph
 Peter Brasch (Journalist) (1920–2001), deutscher Journalist und Chefredakteur der Brigitte
 Peter Brasch (1955–2001), deutscher Schriftsteller
 Thomas Brasch (1945–2001), deutscher Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor, Regisseur und Lyriker
 Viktor von Brasch (1850–1877), baltischer Nationalökonom
 Wenzel Ignaz Brasch (1708–1761), deutscher Maler und Kupferstecher böhmischer Abstammung

Fiktive Figur
 Doreen Brasch, fiktive Ermittlerin aus der Krimireihe Polizeiruf 110

Siehe auch:
 Braasch
 Brash
 Brush